Баба Абді-паша (; д/н —1732) — 13-й дей Алжиру в 1724—1732 роках.

Життєпис 
Ймовірно, був курдом. У 1724 році після вбивства дея Мухаммада III зайняв його місце. Спочатку стратив заколотників з числа раїсів (голів) піратів, які вбили Мухаммада III. Потім попередник й придушив змову яничар, стративши декількох яничарських аг.

У зовнішній політиці фактично скасував попередні угоди з європейськими державами, поновивши рейди алжирських піратів. Завдяки цьому відновив вплив на раїсів. Також зберігав незалежність від османських султанів.

Помер 1732 року. Новим деєм було обрано його шварґа Бабу Ібрагіма.

Джерела 
 Mahfoud Kaddache, L'Algérie des Algériens, Alger, EDIF2000, 2011 (1re éd. 1982), 786 p. (ISBN 978-9961-9662-1-1)

Алжирські деї